El término Clarity es una voz inglesa que en español significa Claridad. Puede hacer referencia a:

Música 
 Clarity (1999), álbum de Jimmy Eat World.
 Clarity (2012), álbum de Zedd.
 Clarity (2019), mixtape de Kim Petras.
 «Clarity (canción de Zedd)» (2012), canción del DJ alemán Zedd.
 «Clarity (canción de John Mayer)» (2003), canción del cantautor estadounidense John Mayer.

Ciencia 
 CLARITY, método de fabricación de tejido cerebral transparente.